Andrés Bello – filosofo e poeta venezuelano
Andrés Bello – comune del Venezuela nello stato di Mérida
Andrés Bello – comune del Venezuela nello stato di Miranda
Andrés Bello – comune del Venezuela nello stato di Táchira
Andrés Bello – comune del Venezuela nello stato di Trujillo